Spojení znaků R, 2 a Y  může mít různé významy:

 Jokosuka R2Y – japonský prototyp průzkumného letounu
 Consolidated R2Y – americké vojenské dopravní letadlo